Beauty Queens — сербская женская музыкальная группа, которая выступала в качестве бэк-вокалисток победительницы Евровидения-2007 Марии Шерифович в Хельсинки. Официально образована в мае 2007 года уже после окончания Евровидения.

Состав

Текущий 
 Саня Богосавлевич
 Сузана Динич
 Ксения Милошевич

Бывшие участницы 
 Ана Миленкович
 Ивана Селаков

Деятельность группы 
Пять солисток группы выступили на Евровидении-2007 как бэк-вокалистки сербской певицы Марии Шерифович, которая исполняла песню «Molitva». Мария выиграла конкурс, а позднее были записаны версии на английском, русском и финском (причём финскую версию исполняли только Beauty Queens). Сама же группа впервые официально выступила после Евровидения в июле 2007 года, на музыкальном фестивале в Будве, где заняла 2-е место с песней «Pet na jedan», вошедшей в радиочарты. В августе выступила на фестивале Ohrid Fest с песней «Protiv srca» (снова 2-е место), которая заняла ведущие позиции во всех музыкальных чартах Македонии.

В марте 2008 года группа выступала с песней «Zavet» на сербском национальном отборе Евровидения: в полуфинале группа заняла 1-е место, но в финале стала 3-й (победила Елена Томашевич). Песню «Zavet» написали Владимир Гаич и Саша Милошевич-Маре, авторы песни «Molitva» для Марии Шерифович. Группа с этой песней выступила на конкурсе песни Евровидения «Второй шанс 2008», организованном OGAE (Генеральной организацией любителей Евровидения) для песен, не попавших на Евровидение. «Beauty Queens» заняли там 9-е место с 68 баллами (победила шведка Санна Нильсен с песней «Empty Room»).

1 июня 2008 года на музыкальном фестивале во Врнячке-Бане «Beauty Queens» выступили в интервал-акте с песней «Hajde da ludujemo» певицы Тайци, выступавшей на Евровидении-1990. Также они заняли 3-е место на фестивале «Сунчане скале» с песней «Ti ili on», а также выступили на шоу о белградской ночной жизни, показанном на Discovery Channel.

В 2009 году на сербском отборе на Евровидение группа заняла 5-е место вместе с Оскаром и Джордже Марьяновичем с песней «Superstar». В 2010 году на фестивале «Сунчане скале» заняла 5-е место с песней «Dve iste».

Дискография

Альбомы 
 Ne Mogu Te Naći (2011)
 Beauty Queens (2012)

Синглы 
 Rukoilen (2007)
 Pet na jedan (2007)
 Protiv srca (2007)
 Zavet (2008)
 Ti ili on (2008)
 Afrodizijak (2009)
 Superstar (2009), feat. Oskar & Dordje Marjanovic
 Dve iste (2010)

См. также 
 Беовизия-2008

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Гёрл-группы Сербии